Grand-Lahou kan syfta på:
 Grand-Lahou, en stad i Elfenbenskusten
 Lahou-Kpanda, en by i Elfenbenskusten där staden Grand-Lahou tidigare låg
 Département de Grand-Lahou, en administrativ enhet i Elfenbenskusten
 Sous-préfecture de Grand-Lahou, en administrativ enhet i Elfenbenskusten

Se även 
 Lagune de Grand-Lahou